Rosendahl kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Otto Rosendahl (1875–1956), amerikansk botaniker och mykolog med auktorsförkortningen Rosend. (inklusive punkt)
 Friedrich Rosendahl (1881–1942), botaniker med auktorsförkortningen F.Rosend.
 Henrik Viktor Rosendahl (1855–1918), svensk läkare, farmakolog och botaniker med auktorsförkortningen H.Rosend.

Robotskapade auktorsförkortningar